Lérida puede referirse a:
 Lérida, capital de la provincia homónima española;
 la provincia de Lérida, en España;
 Lérida, municipio del departamento colombiano del Tolima.
Lerida, cabecera de la Área No Municipalizada de Pacoa, Vaupés en Colombia.